Magnitud kan avse 

 Magnitud (uttryck) – ett begrepp för att en händelse eller ett förlopp har en enormt eller oväntat stor omfattning eller förödelse.

Astronomi 
Absolut magnitud – ett mått på den verkliga ljusstyrkan hos ett astronomiskt objekt.
Skenbar magnitud – ett mått på ljusstyrkan från ett astronomiskt objekt som den uppfattas från jorden.
 Magnitud av eklips – den del av vinkeldiametern hos en himmelsk kropp som förmörkas.

Jordbävningar
Magnitud – ett mått på storleken på utlöst energimängd hos en jordbävning enligt Momentmagnitudskalan

Teknik/Matematik
Magnitud – en approximativ gruppering av storheter, se storleksordning